Эмиль Яннингс (, настоящее имя Теодор Фридрих Эмиль Яненц, 23 июля 1884 — 2 января 1950) — немецкий актёр и продюсер. Первый в истории лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль (1929; фильмы «Последний приказ» и «Путь всякой плоти»).

Биография 
Теодор Фридрих Эмиль Яненц родился 23 июля 1884 года в Роршахе (кантон Санкт-Галлен, Швейцария) в семье германо-американского купца Эмиля Яненца и его жены Маргареты Швабе; детство провёл в Лейпциге и Гёрлице. Бросил учёбу в гимназии, служил корабельным юнгой. В 1900 году был волонтёром в городском театре в Гёрлице, в 1901—1914 годах — актёром в провинции. В 1914 году переехал в Берлин и поступил в труппу театра Макса Рейнхардта. В 1916 году предпринял первую самостоятельную постановку в Немецком театре. С 1917 года играл крупные роли. Летом 1918 года перешёл в Королевский театр. В конце 1918 года вернулся в театр Рейнхардта, в котором работал до 1920 года.

С 1916 года регулярно снимался в кино, в основном в мелодрамах о страсти, любви, деньгах и преступлении. В 1919 году исполнил роль Людовика XV в фильме «Мадам Дюбарри» Эрнста Любича. Международный успех этого фильма сделал его кинозвездой. Работа в театре отошла на второй план.

В 1922 году сыграл заглавную роль в исторической драме «Пётр Великий» Дмитрия Буховецкого. В 1924 году снялся в роли разжалованного портье в фильме «Последний человек» Фридриха Вильгельма Мурнау, а также в роли артиста, ставшего из ревности убийцей, в фильме «Варьете» Эвальда Андре Дюпона. В 1925—1926 годах снова работал с Мурнау, сыграв Тартюфа в одноимённом фильме, а затем Мефистофеля в фильме «Фауст».

В октябре 1926 года Яннингс отправился в Голливуд. Его американские фильмы ориентировались прежде всего на «Последнего человека» и «Варьете»: он играл людей, лишившихся своего общественного положения и живущих в нищете. С приходом звука в кино положение Яннингса в Голливуде усложнилось из-за его немецкого акцента, и в мае 1929 года он вернулся в Германию.

Зимой 1929—1930 года исполнил роль преподавателя гимназии Рата в фильме Джозефа фон Штернберга «Голубой ангел», снятом по роману Генриха Манна «Учитель Гнус, или Конец одного тирана». Фильм, который должен был ознаменовать возвращение Яннингса в Германию, дал толчок голливудской карьере затмившей его Марлен Дитрих. С 1930 года Яннингс снова регулярно появлялся на сцене, как правило, в спектаклях по пьесам Герхарта Гауптмана. В мае 1934 года поступил в труппу Государственного театра. В 1936 году в последний раз вышел на сцену в роли Бисмарка.

В период национал-социализма снова стал крупной кинозвездой. В 1936 году его назначили в наблюдательный совет фирмы Тобис, председателем которого он стал в 1938 году. Сначала в качестве «главного художественного руководителя», а позднее и самостоятельного продюсера он мог официально повлиять на концепцию и режиссуру своих фильмов. В 1940—1941 годах отвечал за производство антибританского фильма «Дядюшка Крюгер» (, в советском прокате — «Трансвааль в огне», 1948), одной из самых дорогих немецких постановок этого периода.

В январе 1945 года из-за болезни Яннингса съёмки его последнего фильма «Где господин Беллинг?» были прекращены. В 1946 году он прошёл процесс «денацификации». В 1947 году получил австрийское гражданство. 2 января 1950 года умер на своей вилле на Вольфгангзе в Зальцкаммергуте.

Фильмография 

 1945 — Где господин Беллинг? — Wo ist Herr Belling? — Эберхард Беллинг
 1943 — Altes Herz wird wieder jung — директор Хоффман
 1942 — Отставка — Die Entlassung — Бисмарк
 1941 — Дядюшка Крюгер / Ohm Krüger — Крюгер
 1939 — Роберт Кох, победитель смерти — Robert Koch, der Bekämpfer des Todes — доктор Роберт Кох
 1937 — Der zerbrochene Krug — Адам
 1937 — Der Herrscher — Матиас Клаузен
 1936 — Traumulus — профессор Нимейер
 1935 — Старый и молодой король — Der alte und der junge König — Friedrichs des Grossen Jugend — Фридрих Вильгельм I, король Пруссии
 1934 — Der schwarze Walfisch — Петер Петерсен 1933 — Die Abenteuer des Königs Pausole / The Merry Monarch — король Паусоль 1932 — Буря страсти / Stürme der Leidenschaft — Густав Бумке 1930 — Liebling der Götter — Альберт Винкельман 1930 — Голубой ангел / The Blue Angel — профессор Иммануил Рат 1929 — Betrayal — Польди Мозер 1929 — Fighting the White Slave Traffic
 1928 — Sins of the Fathers — Вильгельм Шпенглер 1928 — Патриот — царь Павел I 1928 — Street of Sin — Башер Билл 1928 — Последний приказ / The Last Command — генерал Долгорукий / Великий князь Сергей Александрович
 1927 — The Way of All Flesh — Август Шиллинг
 1926 — Фауст / Faust — Eine deutsche Volkssage — Мефистофель
 1926 — Liebe macht blind — камео
 1925 — Господин Тартюф / Herr Tartüff — Тартюф
 1925 — Варьете / Varieté — Босс Хуллер
 1925 —  / Quo Vadis? — император Нерон
 1924 — Последний человек / Der letzte Mann — Портье
 1924 — Nju — Eine unverstandene Frau — Эхман
 1924 — Das Wachsfigurenkabinett — Гарун Аль-Рашид
 1923 — Alles für Geld — Рупп
 1923 — Tragödie der Liebe — Омбрейд
 1923 — Du sollst nicht töten — Харольд Хибрих
 1922 — Пётр Великий / Peter der Große — царь Пётр I
 1922 — Отелло / Othello — Отелло
 1922 — Жена фараона / Das Weib des Pharao — фараон Аменес
 1922 — Die Gräfin von Paris
 1921 — Die Ratten — Бруно
 1921 — Der Schwur des Peter Hergatz
 1921 — Дантон / Danton — Дантон
 1921 — Der Stier von Olivera — генерал Франсуа Гильом
 1921 — Братья Карамазовы / Die Brüder Karamasoff — Дмитрий Карамазов
 1920 — Коломбина / Colombine
 1920 — Анна Болейн / Anna Boleyn — король Генрих VIII
 1920 — Der Schädel der Pharaonentochter — Осоркон, фараон Египта 1920 — Алголь, трагедия силы / Algol — Tragödie der Macht — Роберт Херн 1920 — Das große Licht — Лоренц Ферлейтнер 1920 — Kohlhiesels Töchter — Петер Ксавьер 1919 — Rose Bernd — Артур Стрекман 1919 — Мадам Дюбарри / Madame DuBarry — король Людовик XV 1919 — Вендетта / Vendetta — Томазо 1919 — Die Tochter des Mehemed — Вако Жуан Риберда 1919 — Der Mann der Tat — Ян Миллер 1918—1919 — Keimendes Leben — Джеймс Френкель / Джон Смит 1918 — Die Augen der Mumie Ma — араб Раду 1918 — Nach zwanzig Jahren — Хорст Лундин 1918 — Fuhrmann Henschel
 1917 — Das fidele Gefängnis — Куабби 1917 — Wenn vier dasselbe tun — Сегетофф 1917 — Hoheit Radieschen (short)
 1917 — Die Ehe der Luise Rohrbach — Вильгельм Рорбах 1917 — Der zehnte Pavillon der Zitadelle
 1917 — Das Geschäft — Хаблер 1917 — Der Ring der Giuditta Foscari
 1917 — Die Seeschlacht
 1917 — Лулу / Lulu
 1917 — Unheilbar
 1916 — Aus Mangel an Beweisen — Доктор Лангер 1916 — Das Leben ein Traum
 1916 — Die Bettlerin von St. Marien — Барон Гельсбург 1916 — Frau Eva
 1916 — Im Angesicht des Toten — Пауль Вернер''
 1916 — Ночь ужаса / Nächte des Grauens
 1916 — Stein unter Steinen
 1914 — Arme Eva
 1914 — Im Schützengraben
 1914 — Passionels Tagebuch

Образ Эмиля Яннингса в кино 
 Бесславные ублюдки / Inglourious Basterds (2009; США, Германия) режиссёр Квентин Тарантино, в роли Эмиля Яннингса Хильмар Эйхгорн.

Литература 
 Hans-Michael Bock (Hrsg.): CINEGRAPH. Lexikon zum deutschsprachigen Film. edition text + kritik, München 1984

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Photographs of Emil Jannings

Киноактёры Германии
Умершие от рака печени